Повязынь  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Повязынь — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Повязынь — деревня в Молодечненском районе Минской области.